

Cinema 
 The Basilisk – film del 1914 diretto da Cecil M. Hepworth

Fumetti 
 Basilisk: I segreti mortali dei ninja – manga

Informatica 
 Basilisk – browser
 Basilisk II – emulatore

Musica 
 Basilisk – album dei The Legendary Pink Dots del 1982 
 Basilisk – album dei D'erlanger del 1990

Televisione 
 Basilisk: The Serpent King – film per la televisione del 2006 diretto da Stephen Furst

Altro 
 Basilisk – semovente d'artiglieria della Guardia Imperiale di Warhammer 40.000

Pagine correlate 
 Basilisco